Fernando De Napoli, calciatore italiano.
Michele De Napoli, pittore e politico italiano.